Portata, grandezza fisica usata in fluidodinamica
 Portata, grandezza impiegata nella balistica
 Portata cardiaca, volume di sangue espulso dal cuore in un minuto
 Portata lorda, capacità di carico di una nave
 Portata nell'ambito della cucina, parte di un servizio per un pranzo {Piatto (cucina)}
 Portata (strumento), valore assoluto massimo della grandezza in ingresso
 Portata, possibilità, capacità di arrivare a qualcosa (es. tenere fuori della portata dei bambini)